Мостовляны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мостовляны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Мостовляны — деревня в Лидском районе Гродненской области.
Мостовляны - деревня в Подляском воеводстве Польши.